Station Barcelona Sants, het de facto grootste spoorwegstation van de stad, waarvan het de Catalaanse naam is 
 Sants Estació (metrostation), het metrostation onder dit spoorwegstation